Het ATP-toernooi van Zhuhai 2019 (met de officiële naam Huajin Securities Zhuhai Championships 2019) werd van 23 tot en met 29 september 2019 gespeeld in de Chinese stad Zhuhai. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Hengqin International Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
  Tomáš Berdych → vervangen door  Tennys Sandgren
  Pierre-Hugues Herbert → vervangen door  Steve Johnson
  Andrej Roebljov → vervangen door  Peter Gojowczyk

Opgaven
  Casper Ruud
  Stéfanos Tsitsipás

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Zhuhai
ATP-toernooi van Zhuhai